Лемеш може бити:

 Лемеш, рало или раоник, металнио дио на старинском дрвеном плугу

или

 Лемеш (Крижевци), насељено мјесто града Крижевци, Република Хрватска
 Лемеш Крижевачки, насељено мјесто града Крижевци, Република Хрватска
 Светозар Милетић (Сомбор), стари назив насеља је до 1925. био Лемеш.